En 1927, un entrepreneur du nom d’Hugo Heierman inventa un anneau métallique pour remplacer le système d’attache « écrou - boulon - rondelle ». Il devint internationalement connu comme l’anneau de retenue.

Désormais, le Truarc désigne familièrement un anneau d’acier ouvert, utilisé pour bloquer un axe en translation. Cet objet est aussi couramment appelé « anneau E ». Il s’extrait à l’aide d’une pince ou d’un tournevis.

Exemple : une gorge est ménagée pour mettre un segment d’arrêt type truarc.

Voir aussi

Liens internes 
 Article similaire : l’anneau élastique
 Marque déposée
 Liste de marques utilisées comme noms, lettre T

Liens externes 
  http://www.truarc.com/ourhistory.php

Assemblage
Marque de construction